Weronika Nowakowska, née le  à Kłodzko, est une biathlète polonaise, deux fois médaillée aux Championnats du monde 2015.

Biographie
À l'aube de sa carrière, elle a été médaillée d'argent en relais aux Championnats d'Europe 2005 dans la catégorie juniors.
En Coupe du monde, elle a fait ses débuts lors de la saison 2007-2008 et obtenu son premier podium dans un relais à Hochfilzen le , peu après avoir marqué ses premiers points à Östersund. Son premier top dix date de 2009 à Whistler.

Elle a ensuite terminé cinquième de l'individuel aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, ce qui resta sa meilleure performance individuelle jusqu'en 2015 où elle remporta deux médailles aux Championnats du monde à Kontiolahti, l'une en argent sur le sprint et l'autre en bronze sur la poursuite.

Aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, elle se classa  du sprint, son meilleur résultat de la saison 2013+2014.
Elle a été absente du circuit en 2016-2017 en raison d'une grossesse. Pendant quelque temps, elle a porté le nom de Weronika Nowakowska-Ziemniak, mais elle a divorcé.

De retour en Coupe du monde pour une saison, sa carrière s'acheva au printemps 2018, peu après sa troisième participation aux Jeux olympiques, où elle ne put faire mieux que  sur l'individuel tandis qu'elle se classait septième du relais avec l'équipe polonaise.

Palmarès

Jeux olympiques 

 Légende :
 — : N'a pas participé à cette épreuve
  : épreuve non disputée lors de cette édition

Championnats du monde 

Légende :
  : deuxième place, médaille d'argent
  : troisième place, médaille de bronze
  : pas d'épreuve
 — : Non disputée par Nowakowska

Coupe du monde 
Meilleur classement général :  en 2015.
 2 podiums individuels.
 1 podium en relais : 1 troisième place.

 Légende : SP : Sprint / PU : Poursuite / IN : Individuel / MS : Mass start / RL : Relais féminin / RM : Relais mixte
 nc : non classé (participation mais pas de points marqués)

Universiades 
 Harbin 2009 :
  Médaille de bronze à la poursuite.
 Trentin 2013 :
  Médaille d'or en sprint et poursuite.
  Médaille d'argent à l'individuel et la mass-start.

Championnats d'Europe 
 Osrblie 2012 :
  Médaille de bronze en sprint.
 Otepää 2015 :
  Médaille d'argent en sprint.

Championnats d'Europe junior
 Médaille d'argent de relais en 2005.

Championnats du monde de biathlon d'été

 Médaille de bronze de la poursuite en 2011.

IBU Cup
3 podiums, dont 2 victoires.

Notes et références

Liens externes 
 

Biathlète polonaise
Biathlète (femme) aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Biathlète (femme) aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Biathlète (femme) aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en juillet 1986
Naissance à Kłodzko